Этот список содержит полные сведения об административном и статистическом делении города Дортмунд (Северный Рейн-Вестфалия, Германия).

Пояснения к таблицам 
Город Дортмунд официально разделяется на 12 административных округов. Более дробное подразделение округов на административные районы официально не принято. Все городские административные округа подразделяются на 62 статистических округа (двузначные цифры), а те, в свою очередь, подразделяются на 170 статистических подокругов (трехзначное, причем первые обе цифры соответствуют статистическому району). Как правило, последняя из трёх цифр начинается с цифры «1», но если в статистическом округе всего один подокруг, то его последняя из трёх цифр будет «0». Таких подокругов насчитывается 15.

В 3-х центральных административных округах Дортмунда границы статистических округов ориентированы большей частью на крупные здания и территории, разбивка основывается не на исторических особенностях и местностях, а сформирована произвольно. Но есть и исключения из правил, например статистический округ Дорсфельд (Dorsfeld) или статистический подокруг Кёрне (Körne).

Вне центра города статистические округа и подокруга прежде существовали как самостоятельные общины и их исторические границы, как правило, сохранены.

Общий обзор

Городские административные округа

Инненштадт-Вест 
Городской административный округ «Инненштадт-Вест» охватывает исторический центр города Дортмунда, в котором расположены все центральные учреждения города, а также включенную в её состав 10 июня 1914 года общину Дорстфельд и в последующем заселённых кварталов Клиники и Креста.

Примечания 

Административные и статистические округа Дортмунда